Фінал чемпіонату світу з хокею 2021 — фінальний матч чемпіонату світу з хокею 2021 року, який пройшов у Ризі 6 червня 2021 на «Арена Рига».

Передмова 
Обидві збірні вже зустрічались в сьомому турі на груповому етапі цьогорічного чемпіонату. Тоді сильнішими виявились представники країни Суомі, які перемогли команду «кленового листка» з рахунком 3–2 по булітам.

Ці збірні на останніх шістьох чемпіонатах зустрічались між собою сім разів, двічі перемогу святкували канадці ще п'ять перемог на рахунку фінів. 

Цей матч стане п'ятим у фіналах між цими збірними після зміни формату чемпіонату. Збірні Канади та Фінляндії відіграли чотири фінальних матчі в 1994, 2007, 2016 та 2019 роках і лише в останній зустрічі фіни здобули перемогу, в решті матчах перемогу здобували родоначальники хокею канадці.

Шлях до фіналу

Матч

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт  

Чемпіонат світу з хокею із шайбою 2021